El Premi PEN Català de Traducció Literària és un premi concedit anualment pel PEN Català a la millor traducció al català d'una obra literària publicada l'any anterior. El 2022 incorpora dues novetats: Els originals de les obres a considerar han d’estar subjectes a drets d’autor i es dota el premi amb 4.000 euros.

Guardonats 
 2016 - Ramon Farrés, per la traducció Correspondència amb Goethe, de Bettine von Armin.
 2017 - Miquel Desclot, per la traducció del Cançoner, de Petrarca.
 2018 - Xènia Dyakonova, per la traducció del poemari A banda i banda del petó, de Vera Pàvlova.
 2019 - Pere Comellas, per la traducció de Teoria general de l'oblit, de José Eduardo Agualusa
 2020 - Joan Ferrarons, per la traducció de El castell, de Franz Kafka.
 2021 - Antoni Clapés, per la traducció de El desert malva de Nicole Brossard
 2022 - Pere Lluís Font i Feliu Formosa per per Pensaments i opuscles de Blaise Pascal; i Els estatges de la mort de Nelly Sachs respectivament.

Jurats 
 I premi (2016): Feliu Formosa, Gabriella Gavagnin-Capoggiani, Jaume Subirana, Ester Xargay i Ricard Ripoll.

 II premi (2017): Joaquim Mallafrè, Susanna Rafart, Izaskun Arretxe, Ramon Farrés i Ricard Ripoll i Villanueva.
 III premi (2018): Miquel Desclot, Izaskun Arretxe, Carme Arenas, Cinta Massip i Ricard Ripoll i Villanueva.
 IV premi (2019): Joan Casas, Anna Aguilar-Amat, Anna Soler Horta, Xènia Dyakonova i Ricard Ripoll i Villanueva.
 V premi (2020): Dolors Udina i Abelló, Heike van Lawik, Pau Sif, Pere Comellas, Ricard Ripoll i Villanueva.
 VI premi (2021): Monika Zgustova (presidenta), Isabel Robles, Gabriel Sampol, Joan Ferrarons i Ricard Ripoll.

Referències 

Premis literaris de Catalunya
PEN
PEN català